Радченское — село в Богучарском районе Воронежской области. Административный центр Радченского сельского поселения.

География 
Расположено на правом берегу р. Левая Богучарка в 18 км от Богучара.

Улицы

Население

История 
Возникло в середине XVIII века, как хутор Красноженова (Красножен/Красножон — фамилия переселенцев из Пирятинского уезда Полтавской губернии), сюда переселялись казаки-украинцы из Полтавской, Черниговской и Харьковской губернии. После строительства церкви в 1800 году, получает статус села. Советская власть установлена в феврале 1918 года. Создана коммуна «Прогресс», а в 1929 году колхоз «Путь к социализму». В 1935 году переименовано в Радченское в честь комиссара 40 — й Богучарской стрелковой дивизии А. П. Радченко. С 1935 г. по 1956 г. центр Радченского района Воронежской, затем Каменской области.

Примечания 

Населённые пункты Богучарского района